Тескоко — історична держава ацтеків;
 Тескоко — колишнє озеро у Мексиці;
 Тескоко (Тескоко-де-Мора) — місто у Мексиці.